Accollo – contratto di cessione di debito
 Accollo – manovra della nautica

Pagine correlate 
Accolla